Aboab ou Abouab (retranscrit Abuhav en Israël (en )) est un nom de famille séfarade attesté dans la péninsule Ibérique dès le .

Selon Paul Sebag, il dériverait de l'arabe abû wahaba, qu'on pourrait traduire par « l'homme aux dons, le généreux, le munificent ». Selon une autre hypothèse, le nom correspondrait à un nom de lieu : , en Tunisie, ou serait le nom d'une famille de Tunisie venue d'Istanbul. L'historien Israël Salvator Revah a démontré que les Aboab ou Abouaf sont une seule et même famille à Amsterdam, Hambourg, au Maroc, à Livourne, Corfou, Istanbul, Salonique et Curaçao. Ils comptent par exemple parmi les ancêtres de Disraëli.

Ce nom est notamment porté par :

 Isaac Aboab da Fonseca (1605–1693), rabbin de Recife au Brésil de 1642 à 1653 ; il revient diriger la congrégation séfarade d'Amsterdam où il avait déjà passé une partie de sa vie. Il y signe le herem de Baruch Spinoza en 1656 ;
  (), rabbin espagnol, dernier sage de Castille ou Gaon ; à la tête de « trinta casas de nobres familias », il franchit le premier la frontière portugaise en 1492 ;
  (1976- ), comédienne israélienne ;
  (1610–1694), rabbin italien (Venise).

Notes et références 

Patronyme séfarade